Kaliber (instrument), een stuk gereedschap om te kunnen meten of ijken
 Kaliber (wapen), bij wapens de uitwendige diameter van een kogel of projectiel, of de inwendige maat van de loop of schietbuis ervoor
 K-Liber, Nederlands-Curaçaose muziekgroep